«One Armed Bandit» — другий студійний альбом гурту Zornik, що вийшов у 2004-му році. Всі пісні написані Koen Buyse.

Список пісень 

 «Monday Afternoon» — 4:03
 «Scared Of Yourself» — 3:42
 «Chews You Up, Spits You Out» — 4:28
 «Believe In Me» — 3:55
 «Closer» — 4:37
 «Miracles» — 4:21
 «The Place (6 Down, 6 To Go)» — 2:21
 «Better Off Without You» — 4:21
 «We Are Lost» — 3:47
 «Destination Zero» — 4:39
 «Goodbye» — 4:25
 «What's Wrong?» — 4:20
 «Dreams Don't Come Easy» — 16:02

Сингли 
 «Goodbye»
 «Scared Of Yourself»
 «Believe In Me»

Посилання 
 http://www.discogs.com  
Музичні альбоми 2002
Рок-альбоми
Альбоми Zornik